Siegfried Köhler (ciclista)
 Siegfried Köhler (músic)